Territori de Saugor i Nerbudda (o de Sagar i Narmada)
 Divisió de Saugor o Sagar
 Districte de Saugor o Sagar
 Saugor o Sagar, ciutat de Madhya Pradesh capital de la divisió i districte del seu nom